União dos Palmares kan syfta på:

Brasilien 

 União dos Palmares (kommun), Alagoas, 
 União dos Palmares (ort), Alagoas,